Кубок мира по бобслею 2016/2017 — это международный турнир по бобслею из 8 этапов, который стартовал 2 декабря 2016 года на канадской трассе Санного центра «Уистлерава» в Уистлере и завершился 19 марта 2017 года в Центре санных видов спорта «Альпензия» вблизи южнокорейского Пхёнчхана. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании BMW.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2016/17

Общий медальный зачёт

Результаты соревнований

Двухместные экипажи (мужчины)

Четырёхместные экипажи

Двухместные экипажи (женщины)

Итоговое положение

Двухместные экипажи (мужчины)

Четырёхместные экипажи

Двухместные экипажи (женщины)

Примечания

Ссылки 
 IBSF

2016/2017
Зимние виды спорта в сезоне 2016/2017